Девуатин D.520 () — одноместный французский истребитель Второй мировой войны.

Проектирование 
В ноябре 1936 года частное проектное бюро Эмиля Девуатина начало разработку самолёта Dewoitine 520. Пытаясь избавиться от проблем предыдущих разработок, Девуатин применил в конструкции самолёта самые передовые технологии. Новый самолёт должен был развивать скорость 520 км/ч — именно поэтому он получил обозначение 520.

Месяц спустя бюро было национализировано и вошло в промышленное объединение SNCAM (Société nationale des constructions aéronautiques du Midi). Работа над D.520 продолжилась в новой компании под руководством Р. Костелло.

Опытный экземпляр с двигателем жидкостного охлаждения Hispano-Suiza 12Y-2 (890 л. с.) совершил свой первый полёт 2 октября 1938 года. Во время лётных испытаний самолёт смог достичь скорости в 480 км/ч — что было значительно меньше расчётной. Причиной снижения скорости было признано большое сопротивление подкрыльевых радиаторов. Для снижения сопротивления подкрыльевые радиаторы заменили на один большой радиатор, установленный под фюзеляжем, с эжектором на выходе. Во время испытаний самолёт совершил посадку на «брюхо» и получил незначительные повреждения. После аварии двигатель был заменён на более новый 12Y-29, были добавлены эжекторные выхлопные патрубки и воздушный винт изменяемого шага. Эти изменения позволили самолёту развить расчётную скорость.

За прототипом в 1939 году последовали ещё две модели с новым откидывающимся фонарём и увеличенной хвостовой частью. Самолёты были вооружены 20-мм пушкой, стрелявшей через кок воздушного винта и двумя 7,5-мм пулемётами в небольших контейнерах под крыльями. Также была создана третья модель с маленьким хвостовым колесом вместо первоначального костыля. Лётные испытания прошли успешно и в марте 1939 года SNCAM получила заказ на производство 200 машин с новым двигателем 12Y-31 (позднее был заменён на 12Y-45).

Первый серийный D.520 совершил свой первый полёт в ноябре. Он имел двигатель 12Y-31 (830 л. с.) и был вооружен двумя 7,5-мм пулемётами в отсеках под крыльями. Фонарь самолёта имел изогнутое цельное ветровое стекло и откидывающуюся вбок среднюю часть. На остальные серийные машины устанавливался двигатель 12Y-45 (930 л. с.) (некоторые получили мотор 12Y-49 (910 л. с.)) с новым нагнетателем и трёхлопастным винтом «Ратье». Стандартным вооружением являлись 20-мм пушка Hispano-Suiza HS.404, стреляющая через вал винта, и четыре 7,5-мм пулемёта MAC 1934 в крыльях. Изогнутое цельное ветровое стекло, использованное на прототипах, было заменено на плоскую панель. Серийное производство было налажено на заводе SNCAM в Тулузе.

В июне 1939 года был подписан ещё один контракт на поставку 600 машин, в июле контракт изменили — уменьшив число самолётов до 510. С началом войны компания получила заказ ещё на 1280 машин — их производство должно было начаться в мае 1940 года с производительностью 200 машин в месяц. Ещё 120 истребителей заказала авиация ВМС Франции. В апреле 1940 года армейский контракт был изменён — общее число заказанных самолётов увеличилось до 2250, а темп производства до 300 машин в месяц. Само собой разумеется SNCAM не смог выполнить все условия этих контрактов.

С перерывами этот самолёт выпускался по июнь 1944 года. Всего изготовлено 910 самолётов.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые ниже характеристики соответствуют модификации D.520C.1:

Эксплуатация и боевое применение 
  — поступил на вооружение в январе 1940 года, снят с вооружения в 1953 году
  Французское государство — 550 единиц, в основном в Леванте и Северной Африке.
  нацистская Германия — поступили в распоряжение после капитуляции Франции летом 1940 года
  Болгария — 100 шт. передано Германией для военно-воздушных сил Болгарии в 1943 году по программе военной помощи. Использовались в ПВО в 1943-44 годах.
  — после оккупации южной Франции в ноябре 1942 года на вооружение военно-воздушных сил Италии поступили 36 трофейных истребителей D.520, ещё 30 истребителей D.520 были получены от немцев

В боевых действиях истребитель стал применяться с мая 1940 во время Битвы за Францию.

Примечания

См. также 
Аналоги
 Curtiss P-40
 Messerschmitt Bf.109
 Supermarine Spitfire
 Як-1
 МиГ-3
 ЛаГГ-3
Списки
 Список самолётов
 Список самолётов Второй мировой войны

Литература

Ссылки 
 Artwork of D.520 Mjr. Mieczyslaw Mumler (Poland) 2 kills He 111
 Artwork of D.520 Sgt. Václav Cukr (Czech Republic) 8 total kills 7 on D.520
 Artwork of D.520 A/C Denis Ponteins (France)
 Artwork of D.520 S/Lt Yves Rupied (France)
 Arwork of D.520 A/C Marie Emile Leblanc (France)
 Arwork of D.520 Lt Pierre Villaceque (Vichy)
 D.520 «Уголок неба»

Истребители Франции
Самолёты Dewoitine
Истребители Второй мировой войны